Nurdäuletow ist der Familienname folgender Personen:

 Beksad Nurdäuletow (* 1998), kasachischer Boxer
 Qairat Nurdäuletow (* 1982), kasachischer Fußballspieler